Gargüera kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Gargüera (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Gargüera (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar